Viva la Vida - uma canção da banda inglesa de rock alternativo Coldplay
 Viva la Vida or Death and All His Friends (chamado também apenas de Viva la Vida) - quarto álbum de estúdio da banda inglesa de rock alternativo Coldplay
 Malhação - série brasileira exibida em países hispanófonos como Viva La Vida.